Mildred Elizabeth Gillars, een Amerikaanse radiopresentatrice voor de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Rita Luisa Zucca, een Italiaans-Amerikaanse radiopresentatrice voor fascistisch Italië tijdens de Tweede Wereldoorlog

Bijnaam